Ламба:

 Ла́мба (ламбина, ламбушка) — название малых, как правило, бессточных пресноводных лесных озёр (Финляндия, Карелия).
 Ламба (народ) — этническая группа в Того
 Ламба (одежда) — традиционная одежда на Мадагаскаре
 Ламба (язык) — один из языков Замбии

Топонимы 
 Ламба (Конго) — город в республике Конго.
 Ламба (остров) — остров в Северном море.
 Ламба (Того) — деревня на северо-востоке Того.

Россия
 Ламба (приток Ошмы) — река в Кировской области.
 Ламба (верхний приток Ярани) — верхний приток Ярани, река в Кировской области
 Ламба (нижний приток Ярани) — нижний приток Ярани, река в Кировской области.
 Ламба (озеро в Петрозаводске) — пресноводное неглубокое озеро в северной части города Петрозаводска.

Примечания